A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 800 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 20. és 23. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 1:46,00 másodperc, míg a B-szint 1:47,00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi 800 méteres síkfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első két helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 futó jutott tovább.

Elődöntő 
Minden futam első két helyezettje, valamint az összesített eredmények alapján a két leggyorsabb időt teljesítő jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 23-án futották.

Források 

F00800